Laranja da Terra kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Laranja da Terra (ort), Espírito Santo, 
 Laranja da Terra (kommun), Espírito Santo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar